Джо́ди Тёрнер-Смит (; род. 7 сентября 1986) — британская модель и актриса.

Ранние годы 
Тёрнер-Смит родилась в Питерборо, Кембриджшир, Англия, в семье ямайцев, и вместе с семьёй переехала в Гейтерсберг, штат Мэриленд, когда ей было 10 лет.

Карьера 
Тёрнер-Смит работала банкиром в Питтсбурге, штат Пенсильвания, когда друг познакомил её с музыкантом Фарреллом Уильямсом. Уильямс убедил её переехать в Лос-Анджелес, где та месяц спустя получила свою первую работу в качестве модели.

В 2013 году Тёрнер-Смит дебютировала на телевидении с ролью в сериале «Настоящая кровь». С 2015 по 2016 год она имела повторяющуюся роль в сериале «Бешеные псы», и в 2016 году появилась с небольшой ролью в фильме «Неоновый демон». С 2017 по 2018 год она имела регулярную роль в сериале «Последний корабль».

В 2019 году Тёрнер-Смит исполнила главную роль в драме «Квин и Слим». В октябре 2020 года было объявлено, что она сыграет роль Анны Болейн в предстоящем мини-сериале канала Channel 5, в январе 2021 года — что она сыграет воительницу Эйле в телесериале Netflix Ведьмак: Происхождение.

Личная жизнь 
20 декабря 2019 года стало известно, что Тёрнер-Смит вышла замуж за актёра Джошуа Джексона, с которым она встречалась год до их свадьбы. 21 апреля 2020 года супруги сообщили о рождении дочери.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании